Příjmení Kořenář nosí více různých osobností:

 Josef Kořenář – český hokejový brankář hrající za tým Tucson Roadrunners
 Patrik Kořenář – youtuber a novinář zabývající se konspiračními teoriemi a jejich vyvracením

Česká příjmení